

Patronyme 

 Laurence Michau, (1965 -),  ceramiste, creatrice .... 
 code Michau, ordonnance de Louis XIII en 1629
 Jean-Louis Michau, galerie d'art contemporain à Paris
 Jean Guillaume Michau, (1746-1808), peintre français
 Michel Michau, (1961-), sculpteur
 Raoul Michau, (1897-1981), peintre
 Simon Michau, (1922-), peintre
 Théobald Michau, (Tournai, 1676 - Anvers, 1765), peintre flamand
 Théophile Michau, (1843-1915), fut un homme politique français.
 William Michau, (1931-1990), peintre